Kellner steht für:

 Kellner, Gastronomieberuf
 Kellner (Familienname), Familienname
 Kellner (Patrizier), deutsche Patrizierfamilie 
 Kellner, historische Amtsbezeichnung, siehe Keller (Amt)

geographische Objekte:
 Kellner (Gemeinde Ungenach), Ortschaft von Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Unternehmen:
 Kellner Frères, französischer Kutschen- und Karosseriehersteller
 Karosserie Alexis Kellner, deutscher Karosseriehersteller

Sonstiges:
 Fred Kellner und die famosen Soulsisters, deutsche Band 
 Oskar-Kellner-Institut, landwirtschaftliche Forschungseinrichtung
 Kellner-Okular, Okulartyp, siehe Okular #Kellner- und monozentrische Okulare

Siehe auch:
 Piccolo (Kellner), früher für Kellner-Lehrling